Овся́нки (от овёс):

 Овсянки () — второе название рода птиц из семейства овсянковых.

Населённые пункты 
 Овсянки — деревня в сельском поселении «Пограничная волость» Красногородского района Псковской области
 Овсянки — деревня в сельском поселении «Пригородная волость» Пустошкинского района Псковской области
 Овсянки — деревня в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области

Фильм 
 Овсянки — российский фильм 2010 года.

См. также 
 Овсянка